

Personnalités 

 Famille de Bethmann (), famille de négociants et banquiers allemands :
 Johann Jakob Bethmann (1717-1792), négociant, banquier et armateur allemand ;
 Simon Moritz Bethmann (1721-1782), négociant et banquier allemand ;
 Theobald von Bethmann Hollweg (1856-1921), homme d'État allemand, vice-président de Prusse puis chancelier impérial d'Allemagne ;
 Joachim Albrecht von Bethmann-Hollweg (1911-2001), joueur allemand de hockey sur glace ;
 Famille Metzler de Bethmann (), famille de négociants bordelais : 
 Alexandre Metzler de Bethmann (1805-1871), négociant, maire de Bordeaux ;
 Pierre Metzler de Bethmann (né en 1965), pianiste français de jazz ; Pierre de Bethmann (né en 1965), pianiste français de jazz ;
 Andreas Bethmann (né en 1970), réalisateur allemand ;
 Sabine Bethmann (1931-2021), actrice allemande.

Noms dérivés 
 , banque privée allemande.

Voir aussi